Extremo hace referencia a varios artículos:

Ciencias

 Extremos de una función, en matemáticas.
 Extremófilo, forma de vida adaptada a condiciones extremas.
 Fenómeno meteorológico extremo
 Programación extrema, en informática.
 Ápice, en botánica o zoología, designa el extremo superior o punta.

Deporte

 Extremo (fútbol), posición en fútbol.
 Deporte extremo

Lengua

 In extremis, locución latina.
 Extremado, en el sentido de exagerado, hipérbole o llevado al límite.

Geografía

 Cabo (geografía), punta, o polo geográfico de la Tierra.

Topónimos 
 Extrema (Minas Gerais), localidad brasileña.
 Extremo (Portugal), localidad portuguesa.
 Olmeda del Extremo, localidad española. 
 Salvaterra do Extremo, localidad portuguesa.
 Solanillos del Extremo, localidad española.
 Las Extremaduras, concepto histórico-geográfico en una extensa zona del centro de la península ibérica:
 Extremadura portuguesa (la actual Estremadura).
 Extremadura leonesa (la actual Extremadura).
 Extremadura castellana (franja entre Duero y Tajo).
 Extremadura aragonesa (zonas de las provincias de Zaragoza y Teruel)
 Nueva Extremadura, denominación de dos zonas de la América Española.
 Extremo Oriente.
 Región del Extremo Norte, en Camerún.
 Anexo:Puntos extremos del mundo

Antropónimos 

Aurelio Joaniquet y Extremo, periodista y político español.

Música 

 Metal extremo, en música.

Grupos musicales

 Extremoduro
 In Extremo
 Extreme
 Xtreme

Además

 Extremismo, en política y otros ámbitos.
 Sacramento de la unción de los enfermos o Extrema unción, uno de los sacramentos.